Campakasari (Bojonggambir), een plaats in Indonesië
Campakasari (Campaka), een plaats in Indonesië